

Œuvres 

 Les Volontaires de la mort (Branded Men), un film américain réalisé par Phil Rosen sorti en 1931 ;
 Les Volontaires de la mort aussi titré , un film japonais réalisé par Kajirō Yamamoto sorti en 1942.